Suka Maju – wieś w prowincji Aceh, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w prowincji Bengkulu, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w prowincji Borneo Środkowe, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w prowincji Borneo Zachodnie, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w prowincji Celebes Południowy, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w prowincji Jambi, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kecamatanie Rabah, w kabupatenie Rokan Hulu, w prowincji Riau, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kecamatanie Tambusai, w kabupatenie Rokan Hulu, w prowincji Riau, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kabupatenie Kampar, w prowincji Riau, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kecamatanie Kelumpang Selatan, w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kecamatanie Sampanahan, w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kabupatenie Mandailing Natal, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kecamatanie Sibolangit, w kabupatenie Deli Serdang, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w kecamatanie Sunggal, w kabupatenie Deli Serdang, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Suka Maju – wieś w prowincji Sumatra Południowa, w Indonezji